Татья́на Моро́зова:
 
 Морозова, Татьяна Николаевна (род. 1993) — российская спортсменка, призёр чемпионатов России по вольной борьбе.